KGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kagau (Isole Salomone)